Un analizador es una persona o dispositivo que analiza los datos dados. Examina en detalle la estructura de los datos dados y trata de encontrar patrones y relaciones entre las partes de los datos. Un analizador puede ser una pieza de hardware o un programa informático. 

Un analizador también puede ser un instrumento o dispositivo que realiza análisis químicos (o análisis similares) en muestras o flujos de muestras. Dichas muestras consisten en algún tipo de materia, como sólido, líquido o gas. Muchos analizadores de realizar este tipo de análisis de forma automática o casi todo automáticamente, tales como autoanalizadores.

Analizadores químicos o de sustancias 
El análisis se puede realizar en muestras que el operador trae al analizador o el analizador se puede conectar a la fuente de las muestras y el muestreo se realiza automáticamente. La fuente de muestras para el muestreo automático es comúnmente algún tipo de proceso, como un proceso químico. Analizadores que están conectados a un proceso, y llevan a cabo el muestreo automático, se pueden llamar en línea (online) o a veces inline. Para el análisis en línea, se puede colocar un sensor en un recipiente de proceso o flujo de material que fluye para realizar el análisis. Otro método de análisis en línea es permitir que un flujo de muestra fluya desde el equipo del proceso hacia un analizador, a veces condicionando el flujo de muestra entre ellos, como reducir la presión o cambiar la temperatura de la muestra. Tal muestreo es típicamente para fluidos (líquidos o gases). Si el analizador no modifica sustancialmente el flujo de muestra, se puede devolver al proceso. De lo contrario, la secuencia de muestra no se devuelve; por ejemplo, si se han agregado reactivos para el análisis. 

La presión de una corriente de muestra puede disminuirse mediante una válvula reductora de presión, particularmente porque muchos analizadores no están diseñados para soportar altas presiones. Dichas válvulas reductoras de presión o similares pueden usarse para controlar el caudal al analizador en línea. Si la presión del proceso es insuficiente para permitir que una corriente de muestra fluya por sí sola al analizador, se puede usar una pequeña bomba para moverla allí. La temperatura de una muestra caliente puede disminuirse mediante el uso de un enfriador de muestras en línea. El muestreo y el análisis se pueden realizar bajo la orden de un operador, periódicamente (por ejemplo, cada 15 minutos) o de manera continua, lo que proporciona un gráfico de resultados de análisis de tiempo en un registrador de gráficos, computadora u otro dispositivo. Para el muestreo periódico, las válvulas (u otros dispositivos) se pueden abrir para permitir que una corriente de muestra de fluido fluya al analizador y se cierre cuando no se muestrea.

Algunos métodos de análisis en línea son tan simples, como la conductividad eléctrica o el pH, que generalmente los instrumentos ni siquiera se llaman analizadores. La salinidad determinada a partir de un simple análisis en línea a menudo se determina a partir de una medición de conductividad en la que la señal de salida se calibra en términos de concentración de salinidad (por ejemplo, ppm de NaCl). Se pueden idear varios tipos de otros análisis.  Las propiedades físicas pueden incluir conductividad eléctrica (o resistividad eléctrica efectiva), índice de refracción y medición de radioactividad. Los procesos más bien simples que utilizan la determinación de conductividad eléctrica en línea son los procesos de purificación de agua que prueban la efectividad con la que se eliminaron las sales del agua de salida. Las variaciones de la medición de la conductividad eléctrica de las soluciones incluyen la conductividad de catión y anión. La cromatografía, como la cromatografía iónica o HPLC, a menudo prueba la corriente de salida de forma continua mediante la determinación de la conductividad eléctrica, particularmente la conductividad de los cationes o aniones, el índice de refracción, la colorimetría o la absorbancia ultravioleta/visible a una determinada longitud de onda. Los sensores en línea para el oxígeno disuelto en el agua están disponibles. Hay analizadores en línea y fuera de línea disponibles para otros tipos de analitos. Muchos de estos añaden reactivos a las muestras o flujos de muestras.

Tipos de analizadores 

 Analizador automatizado 
Analizador de bus
 Analizador diferencial – computadora analógica temprana 
Microsonda electrónica
 Analizador léxico 
 Analizador lógico 
 Analizador de red 
 Analizador de paquetes (sniffer de paquetes) 
Analizador de masas cuadrupolo
 Analizador de espectro 
 Analizador de señal vectorial 

Instrumentos de medición